Fjäder kan syfta på:

 Fjäder (biologi) – en utväxt bestående av keratin från en fågels hud
 Fjäder (teknik) –  en anordning som är avsedd att deformeras elastiskt för dämpa stötar eller lagra energi
 Fjäder – den utstående delen i en spontfog, se sammanfogning (snickeri)
 Fjäder (svetsning) – ett uttryck för förstärkningsvinkel i hörn vid exempelvis svetskonstruktioner